Новоселье-2 — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения Себеж.
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 70 жителей.

География 
Расположена на юго-западе региона, в центральной части района, в пределах Прибалтийской низменности,  в зоне хвойно-широколиственных лесов, на региональной автодороге , в 12 км к северо-востоку от центра города Себеж, северо-восточнее от деревни Кузнецовка. В 6 км к западу находится деревня Новоселье-1.

Уличная сеть не развита.

Климат 

Климат, как и во всем  районе, умеренно континентальный. Характеризуется мягкой зимой, относительно прохладным летом, сравнительно высокой влажностью воздуха и значительным количеством осадков в течение всего года. Средняя температура воздуха в июле +17 C, в январе -8 C. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 130–145 дней в году. Годовое количество осадков – 600–700 мм. Большая их часть выпадает в апреле – октябре. Устойчивый снежный покров держится 100–115 дней; его мощность обычно не превышает 20–30 см.

История 

В 1941—1944 гг. местность находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

Деревня  Новоселье-2  в советские и постсоветские годы входила в Ленинский сельсовет, который Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года переименован в Ленинскую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года Ленинская волость была упразднена, а с 1 января 2006 года её территория, в том числе деревня  Новоселье-2,  вместе с городом Себеж составили новосозданное муниципальное образование Себеж со статусом городского поселения.

Население

Национальный и гендерный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  99  % от общей численности в  69  чел., из них 34  мужчин, 35  женщин.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом.  Остановка общественного транспорта «Новоселье-2».

Примечания 

 
Населённые пункты Себежского района